ETH Zürich
ether (cryptovaluta)
Luchthaven Eilat (IATA-code)